Wentworth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wentworth Township (North Carolina)
 Wentworth Township (South Dakota)